Партия справедливости и развития (Марокко) — политическая партия в Марокко.
 Партия справедливости и развития (Турция) — политическая партия в Турции.